Ерунок (ярунок) — столярный инструмент, предназначенный для измерения и разметки углов в 45 и 135 градусов.

Ерунок представляет собой колодку, в которую под углом 45 градусов вставлена линейка. При разметке ерунком его нужно приложить к доске так, чтобы находящаяся под линейкой часть колодки плотно прилегала к боковой стороне заготовки, а сама линейка плотно лежала на горизонтальной поверхности. В качестве средства нанесения линии или риски используют карандаш или острое шило.

См. также 
 Транспортир

Примечания

Литература 
 Менделевич И. Р. Плотничные и столярные работы. — Москва: Стройиздат, 1950. — 320 с. — 20 000 экз.

Ссылки 
 Словарь по естественным наукам. Глоссарий.ру

Столярные инструменты
Разметочный инструмент